Cosma este un nume de familie românesc. Este forma românească a numelui grecesc .

Kosmas provine din cuvântul „kosmos”, care la greci avea înțelesul de „ordine”, „așa cum trebuie”.

Printre alte forme ale acestui nume se întalnește: Cosmin, Cosmina, Cosimo, Cuzmin, Cozmin, Kozma și Kozima.

Persoanele care poartă numele de familie Cosma:
 Adrian Cosma (1950-1996), handbalist român
 Andreea Cosma (n. 1975), deputată română
 Anton Cosma (1940-1991), critic și istoric literar român
 Aurel Cosma (1867-1931), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Dorinel Cosma (n. 1955), senator român
 Elena Cosma (1940-2001), pianistă română
 Elena-Luminița Cosma (n. 1972), șahistă română
 Gavril Cosma (1866-secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Gheorghe Cosma (1892-1969), general român
 Ion Cosma (1923-secolul al XX-lea), un om politic, diplomat și primar comunist român
 Ion Cosma (ciclist) (1937-1997), ciclist român
 Lazăr Cosma (1906-1940), învățător român și director de școală
 Liliana Cosma (n. 1971), antrenoare română de gimnastică
 Liviu-Ovidiu Cosma (n. 1959), deputat român
 Maria Cosma, sportivă română de canoe sprint⁠
 Mihai Cosma (n. 1965), muzicolog, critic muzical, jurnalist și profesor universitar român
 Mihail Cosma (1883-1940), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Mircea Cosma (n. 1945), politician român
 Neagu Cosma (1925-2007), general român de Securitate
 Octavian Lazăr Cosma (n. 1933), muzicolog român
 Partenie Cosma (luptător anticomunist) (1918-1955), luptător român anticomunist
 Partenie Cosma (om politic) (1837-1923), om politic român
 Sofia Cosma (1914-2011), muzician și profesor
 Theodor Cosma (1910-2011), dirijor, pianist și aranjor evreu originar din România
 Valer Cosma (1888-1970), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Vasile Cosma (1924-2002), actor român
 Viorel Cosma (1923-2017), muzicolog, lexicograf și critic muzical român
 Vlad-Alexandru Cosma (n. 1983), politician român
 Vladimir Cosma (n. 1940), violonist, compozitor și dirijor român

Vezi și 
 Cozma

Nume de familie românești